Lepidoderma (buikharigen): synoniem voor Lepidodermella (buikharigen)
 Lepidoderma (slijmzwam): geslacht van slijmzwammen in de familie Didymiaceae